Amerikai Egyesült Államok
 Byron (Georgia)
 Byron (Illinois)
 Byron (LaPorte megye, Indiana)
 Byron (Parke megye, Indiana)
 Byron (Kalifornia)
 Byron (Maine)
 Byron (Michigan)
 Byron (Minnesota)
 Byron (Missouri)
 Byron (Nebraska)
 Byron (New York)
 Byron (Ohio)
 Byron (Oklahoma)
 Byron (Washington)
 Byron (Fond du Lac megye, Wisconsin)
 Byron (Monroe megye, Wisconsin)
 Byron (Wyoming)

Merkúr
 Byron (kráter)

Nevek
 Byron, vezeték- és keresztnév